Бронт ( — «громовой») — один из трёх братьев-циклопов первого поколения, детей Урана и Геи.

Бронт был вторым старейшим циклопом, из детей Урана и Геи, он должен был работать в кузнице Гефеста внутри Этны.

В произведениях древнегреческого поэта Нонна Панополитанского Бронт и Стероп упоминаются среди участников индийского похода Диониса. Бронт ранил Дериадея.

Каллимах из Кирены упоминал, что Бронт на своих коленях лелеял девочку Артемиду.

Бронт убит сыном Зевса Аполлоном.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов